Příjmení Zach, přechýleně Zachová, nese více osobností:

 Adrian Zach (1845–1916) – rakouský římskokatolický duchovní a politik německé národnosti
 František Alexandr Zach (1807–1892) – český vojenský teoretik a voják
 Ivan Zach (* 1964) – český podnikatel
 Jan Zach (rozcestník) – více osob
 Jiří Zach (1830–1887) – český matematik, učitel a architekt
 Josef Zach (1903–???) – český a československý politik
 Roman Zach (* 1973) – český herec

ženský tvar s přechýlením
 Alena Zachová (* 1954) – literární teoretička a vysokoškolská pedagožka
 Renata Zachová (* 2000) – česká judistka

podobná příjmení
 Pavel Zacha (* 1997) český lední hokejista
 Michal Zácha (* 1978) je český politik

Původ příjmení 

V případě německého původu rodiny lze vykládat příjmení Zach ze středohornoněmeckého adjektiva zaehe, zâch, tj. „houževnatý“. Dnes nosí příjmení Zach 1 298 mužů, 128 používá podobu Zacha a nositelek přechýleného příjmení Zachová najdeme v evidenci obyvatel 1 408.

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Německá příjmení